Lancashire League – lega calcistica inglese
 RFL Lancashire League – lega calcistica inglese
 Lancashire Amateur League – lega calcistica inglese
 Lancashire League – lega di cricket inglese

Pagine correlate 
Lancashire (disambigua)